Вельке Залужье () — деревня в западной Словакии района Нитра (район) одноименного края.

Расположено на Подунайской возвышенности в 10 км к западу от административного центра района г. Нитра.

История 

Первое письменное упоминание встречается в 1261 году. В начале XIV века принадлежала венгерскому магнату Матушу Чаку. Ранее входило в трансильванскую часть Австрийской империи.

Население 
В деревне на 31.12.2014 года проживало 4 159 жителей, из которых 99 % словаков, остальные — цыгане.

Достопримечательности 
 Руины замка начала XIX века, построенного на фундаменте ранее существовавшего оборонного сооружения.
 Костёл Всех Святых.

Персоналии 
 Эстерхази, Янош (1901—1957) — граф, политический деятель Словакии времён Второй мировой войны.

Ссылки 
 Сайт Вельке Залужье

Населённые пункты Словакии
Нитра